Шон Гешка (,  30 липня 1985, Мелвілл) — канадський хокеїст українського походження, захисник клубу СМ-Л «Кярпят».

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 2002 року.

Захищав кольори професійних команд «Фінікс Койотс», «Зальцбург», «Ессят», «Ак Барс», «Адмірал» та МОДО. Наразі ж грає за клуб СМ-Л «Кярпят».

Наразі провів 8 матчів у НХЛ.

Статистика

Примітки

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти «Ред Булл» (Зальцбург)
Хокеїсти «Ессята»
Хокеїсти «Ак Барса»
Хокеїсти «Адмірала»
Хокеїсти МОДО
Хокеїсти «Кярпята»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти ліги Східного узбережжя